Mały Modelarz («Ма́ли Моде́ляж»; з  — «Маленький моделіст» або «Малий „Modelarz“») — польський щомісячний журнал для любителів картонних масштабних моделей з паперу.

Про журнал 
Видання засновано 1957 року. Кожен номер являє собою набір різнокольорових візерунків на товстому папері. За допомогою нього можна побудувати одну або кілька моделей. До кожної моделі додається інструкція та історична довідка про оригінал.

Журнал поширювали в СРСР, зокрема по передплаті.

З 1958 по 1987 журнал виходив 1 раз на місяць. Поява моделей підвищеної складності привела до виходу кількох номерів під однією обкладинкою. Починаючи з 1989 року, в Польщі, як і в інших соціалістичних країнах, почалася «перебудова», яка негативно позначилася і на виході журналу паперових моделей. З 1989 році підшивка скоротилася до 4 номерів, сильно впала якість моделей. З'явилася незбіжність — багато частин паперових моделей не підходили один до одного без ретельного припасування. Напевно, це можна пояснити послабленням контролю за матеріалом, котрий друкується в нелегку для країни епоху. У 1990 році кількість номерів формально повернулося до 12-ти, але з'явилися «строєні» і навіть «зчетверені» номери. Зросла складність розробок, одночасно з цим почалися затримки з випуском номерів. З 1992 року розпещений увагою журнал чекала ще одна неприємність — активний розвиток аналогічних видань з картонними моделями.

У Maly Modelarz видавалися такі гранди, як Анджей Карпінський (Andrzej Karpiński), автор книги «Моделі кораблів з картону» (), Лешек Комуда (Leszek Komuda), Богуслав Чижинський (Boguslaw Czyżinski) — згодом один із засновників Model Card, Анджей Самек (Andrzej Samek) , Бертольд Кушка (Bertold Kuszka), з 1983 року Януш Олеш (Janusz Olesz) — згодом власник журналу картонних моделей Model Card (Modelik), а також сумновідомий в колах «картонників» Богдан Васяк (Bohdan Wasiak). Пан Васяк здобув собі славу своєрідного розробника. Його моделі завжди унікальні за вибором — ніким раніше не видавалися, при цьому якість розробок, м'яко кажучи, невисока. Незважаючи на це він видавався в Maly Modelarz, а потім і в інших видавництвах. З 1994 з'явився новий розробник — Павел Містевич (Pawel Mistewicz). Його розробки середнього рівня складності разюче добре збиралися, і є дотепер чудовим вибором моделіста-початківця.

Моделі 
Перелік моделей досить різноманітний:
 авіація,
 бронемашини,
 автомобілі,
 залізниця,
 ракетно-космічна техніка,
 кораблі і судна різних епох,
 історичні пам'ятники тощо.
Особливо складні моделі були надруковані в двох або навіть трьох номерах.

Раніше випущені моделі

Див. також 

 Modelarz
 Modelik
 Mały Modelarz — Танк Rudy

Примітки

Посилання 
 laras-paper.com — Архів журнала «Maly modelarz» 
 paper-models.ru — Архів журнала «Maly modelarz» 
 mm-archive.narod.ru — Архів журнала «Maly modelarz» 

Журнали Польщі
Моделізм
Засновані в Польщі 1957